

Persone 
 Albert Oram, Baron Oram – politico britannico
 Daphne Oram – compositrice britannica
 Eddie Oram – cestista statunitense
 Jacob Oram – crickettista neozelandese
 Jual Oram – politico indiano
 Richard Oram – storico scozzese

Altro 
 Oram – aeroporto nella Papua Nuova Guinea